Ace of spades — с английского «пиковый туз».

 Ace of Spades — четвёртый студийный альбом британской группы Motörhead.
 Ace of Spades — песня британской группы Motörhead. Первый трек одноимённого альбома.
 Ace of Spades — компьютерная игра 2012 года.